Pasithee ist

 ein Jupitermond, siehe Pasithee (Mond).
 eine abweichende Schreibung von Pasithea, einer Gestalt der griechischen Mythologie.